Y6 Prime 2018  — смартфон Huawei серії Y, який був представлений в Україні у червні 2018 року одночасно із Y7 Prime 2017 та Y6 2018.

Варіанти виконання: чорний, синій і золотий.

Апаратне забезпечення 
Процесор Qualcomm Snapdragon 425, 4-ядерний Cortex-A53 1.5 ГГц. Графічний процесор Adreno 308.

Смартфон отримав 5.7-дюймовий S-IPS-екран з роздільною здатністю 1440x720 пікселів. Співвідношення сторін 18 на 9. Внутрішня пам'ять складає 16 ГБ з можливістю розширення коштом карти пам'яті microSD. Оперативна пам'ять становить 2 ГБ. Має 13 Мп основну камеру із спалахом і 5 Мп фронтальну, запис відео 1920x1080 (30 к/с).

Акумулятор Li-Pol незнімний 3000 мА/г.

Програмне забезпечення 
Huawei Y6 Prime 2018 працює на операційній системі Android 8.0 з графічною оболонкою EMUI 8.0

Підтримує стандарти зв'язку: 4G/LTE (B1/3/7/8/20); 3G/WCDMA 900/2100 МГц; GSM GPRS/EDGE 900/1800.

Бездротові інтерфейси:​ Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Смартфон підтримує навігаційні системи:​ GPS, A-GPS, ГЛОНАСС. Має FM радіо, роз'єм micro-USB та аудіовихід для навушників.

Телефон підтримує аудіоформати: *.mp3, *.mp4, *.4gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav

Формати відео: * .3gp, * .mp4, *.wmv, *.asf.

Примітки 

Y6 Prime 2018
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2018 році
Смартфони, зняті з виробництва